Jag är nu på väg till himlen kan syfta på:

 Jag är nu på väg till himlen (musikalbum)
 Jag är nu på väg till himlen (psalm)